Pla de l'Energia de Catalunya
 Projecte Educatiu de Centre
 Projecte Educatiu de Ciutat
 PEC Zwolle